

Geografia
 Australia
 Neville – villaggio del Nuovo Galles del Sud
 Canada
 Neville – villaggio del Saskatchewan
 Francia
 Néville – comune del dipartimento della Senna Marittima, Alta Normandia
 Néville-sur-Mer – comune del dipartimento della Manica, Bassa Normandia
 Stati Uniti d'America
 Neville – villaggio della Contea di Clermont, Ohio
 Neville –  township della Contea di Allegheny, Pennsylvania

Onomastica
 Neville – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Neville – nome d'arte del wrestler britannico Benjamin Satterly
 Aaron Neville (nato nel 1941) – cantante statunitense
 Alexander Neville (1340-1392) – arcivescovo di York
 Anita Neville (nato nel 1942) – politico canadese
 Anna Neville (1456-1485) – regina d'Inghilterra , moglie di Riccardo III d'Inghilterra
 Art Neville (nato nel 1937) – cantante statunitense
 Arthel Neville (nato nel 1962) – giornalista statunitense
 Cecily Neville (1415-1495) – duchessa di York, madre di Edoardo IV d'Inghilterra e Riccardo III
 Cynthia Neville – storica canadese
 Cyril Neville (nato nel 1948) – musicista statunitense
 Dan Neville (nato nel 1946) – politico irlandese
 Emily Neville (1919-1997) – scrittore statunitense
 Gary Neville (nato nel 1975) – calciatore inglese
 George Neville (1432-1476) – arcivescovo di York
 Henry Neville (1562-1615) – politico inglese
 Isabel Neville (1451-1476) – duchessa di Clarence 
 Ivan Neville (nato nel 1959) – musicista statunitense
 John Neville (1731-1803) – militare statunitense
 John Neville (nato nel 1925) – attore britannico
 Katherine Neville (1442-1503)
 Katherine Neville (nato nel 1945) – scrittore statunitense
 Paul Neville (nato nel 1940) – politico australiano
 Peter Neville (morto nel 2002) – sociologo britannico
 Phil Neville (nato nel 1977) – calciatore inglese
 Presley Neville (1756-1818) – soldato americano
 Ralph Neville (1364-1425)
 Richard Neville (nato nel 1979) – cantante britannico
 Richard Neville (nato nel 1941) – scrittore australiano
 Richard Neville, V conte di Salisbury (1400-1460)
 William Neville (1410-1463)

Altro
 Neville – famiglia nobile britannica
 Neville Paciock – personaggio secondario della saga di Harry Potter